Мьерес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 26,3 км². Население 330 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de Estadística de Cataluña
 Ayuntamiento de Mieras

Муниципалитеты Жироны